Куэстас () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Куэстас, Мартин (род. 1986) — уругвайский легкоатлет, бегун-марафонец.
 Куэстас, Николас (род. 1986) — уругвайский легкоатлет, бегун-марафонец.
 Куэстас, Хуан Линдольфо (1837—1905) — уругвайский государственный деятель, президент Уругвая.